Le Quatuor de saxophones opus 102 est un quatuor de Florent Schmitt. Composé en 1941, il fut créé par Marcel Mule en  à la Salle Gaveau.

Analyse de l'œuvre 
 Avec une sage décision
 Vif 
 Assez lent
 Animé sans excès
 Durée d'exécution : quinze minutes.

Liens externes 

Musique de chambre de Florent Schmitt
Œuvre pour saxophone